Andrew Jarecki
Eugene Jarecki
Henry Jarecki
Nicholas Jarecki
Piotr Jarecki